Saint-Pons kan syfta på:
 Saint-Pons, Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Pons, Ardèche